Die BMW Malaysian Open 2016 waren ein Damen-Tennisturnier in Kuala Lumpur der Kategorie International. Das Hartplatzturnier fand im Rahmen der WTA Tour 2016 vom 29. Februar bis zum 6. März 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BMW Malaysian Open fand vom 27. bis 28. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Kuala Lumpur